Veber ist der Nachname von:
Daniel F. Veber (* 1939), US-amerikanischer Chemiker
 Francis Veber (* 1937), französischer Autor